Stati Uniti d'America
 Van Wert – città della Contea di Decatur, Iowa
 Van Wert – capoluogo della Contea di Van Wert, Ohio